Het Engelse vrouwenvoetbalelftal is een voetbalteam dat uitkomt voor Engeland bij internationale wedstrijden en toernooien, zoals het Europees kampioenschap.

Prestaties op eindronden

Wereldkampioenschap

Europees kampioenschap

FIFA-wereldranglijst
Betreft klassering aan het einde van het jaar

Selecties

Huidige selectie

Interlands en doelpunten bijgewerkt tot en met de WK-troostfinale Engeland  (1 - 2)  op 6 juli 2019.

(Nr.= basiself, Nr. + Wed. = , Nr. + Wed. = , Nr. + Wed. = volledige wedstrijd, Dlpnt. = gescoord, 0 = penalty gestopt)

Wereldkampioenschap

Europees Kampioenschap 

Nationaal vrouwenvoetbalelftal in Europa
Engels voetbalelftal